Алекса́ндр Алекса́ндрович Мику́лин () — советский учёный, конструктор, специалист в области авиационных двигателей. Кандидат технических наук. Академик АН СССР. Главный конструктор ОКБ ЦИАМ, ОКБ завода № 24, ОКБ завода № 300. Герой Социалистического Труда. Лауреат четырёх Сталинских премий. Генерал-майор инженерно-авиационной службы. Создал первый советский самолётный поршневой двигатель с водяным охлаждением Микулин АМ-34 и Микулин АМ-3 — турбореактивный двигатель для первого советского реактивного авиалайнера Ту-104.

Разработчик оригинальной системы активного долголетия.

Биография 
Родился а во Владимире в семье инженера-механика.

В 1912 году Александр поступил в Киевский политехнический институт, где слушает лекции «отца русской авиации» Н. Е. Жуковского, которому Микулин приходился племянником по материнской линии. Там же он самостоятельно строит свой первый одноцилиндровый поршневой двигатель. Из-за недостатка средств Микулин не смог завершить обучение. Он поступает на Русско-Балтийский завод в Риге, где в то время пытались делать первые отечественные авиационные моторы, и работает сначала слесарем, формировщиком, а затем помощником начальника сборочного отделения. В 1914 г. он становится студентом МВТУ, которое он, согласно официальной биографии, оканчивает в 1921 году, но при этом в целом ряде публикаций указывается, что первый и единственный диплом об окончании Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского был вручён на его 55-летие только в 1950 году в знак признания научных достижений.

С 1923 года работал в Научном автомоторном институте (с 1925 года главный конструктор), с 1930 года — в ЦИАМ, с 1936 года — на авиамоторном заводе № 24 имени М. В. Фрунзе.

В 1935—1955 годах преподавал в МВТУ и ВВИА. В начале 1930-х годов под руководством Микулина создан первый советский авиационный двигатель жидкостного охлаждения М-34, на базе которого в дальнейшем построен ряд двигателей различной мощности и назначения.

Двигателями типа М-34 (АМ-34) оснащались рекордные самолёты АНТ-25, бомбардировщики ТБ-3 и многие другие самолёты. Двигатель АМ-35А устанавливался на истребителях МиГ-1, МиГ-3, бомбардировщиках ТБ-7 (Пе-8).

Во время Великой Отечественной войны Микулин руководил созданием форсированных двигателей АМ-38Ф и АМ-42 для штурмовиков Ил-2 и Ил-10. В 1943—1955 годах Микулин — главный конструктор опытного авиамоторостроительного завода № 300 в Москве.

Под его руководством создан ряд ТРД различной тяги (в т. ч. двигатель АМ-3 для самолётов Ту-16 и Ту-104).

Двигатель АМ-3 имел рекордную тягу 8750 кг. Позже и самолёт Ту-16, и двигатель были модернизированы в первый пассажирский реактивный лайнер Ту-104. Микулин считал, что наиболее перспективными и экономичными являются малые реактивные двигатели. Таким был АМ-5 с тягой 2000 кг, который изготавливался серийно и использовался во всепогодном перехватчике Як-25. Малогабаритным реактивным двигателем АМ-9 с тягой 3250 кг был оснащён сверхзвуковой истребитель МиГ-19.

В 1955—1959 годах работал в лаборатории двигателей АН СССР. Член КПСС с 1954 года.

В 1959 году из-за проблем со здоровьем оставил работу и в дальнейшем занимался вопросами альтернативной медицины. Уже 9 января 1959 года сделал доклад «О роли ионов в жизни и долголетии людей» в Доме учёных АН СССР. Затем окончил медицинский институт и в 1976 году получил степень кандидата медицинских наук. После перенесённого инфаркта разработал оригинальную систему оздоровления, которую описал в книге Активное долголетие: (Моя система борьбы со старостью). В этой системе проводятся инженерные аналогии между строением человеческого тела и технических устройств, предложены остроумные способы ионизации воздуха, заземления человека и виброгимнастики.

А. А. Микулин умер 13 мая 1985 года в возрасте 90 лет. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 7).

Семья 
 Жена — Гарэн Константиновна Жуковская (6 [19] февраля 1912, Москва — 9 марта 2007, Москва) — советская актриса театра и кино.

Двигатели 
М-17, АМ-34, АМ-35, АМ-38, АМ-39, АМ-42, АМ-3.

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (28.10.1940, медаль № 8)
 Сталинская премия первой степени (1941) — за разработку новой конструкции авиационного мотора
 Сталинская премия первой степени (1942) — за разработку новой конструкции авиационного двигателя
 Сталинская премия второй степени (1943) — за усовершенствование авиационного мотора
 Сталинская премия второй степени (1946) — за создание нового образца авиационного мотора и за коренное усовершенствование существующего авиамотора.
 три ордена Ленина (28.10.1940; 02.07.1945; 24.01.1947)
 орден Суворова I степени (16.09.1945)
 орден Суворова II степени (19.08.1944)
 три ордена Трудового Красного Знамени (10.07.1943; 10.06.1945; 14.02.1975)
 орден Дружбы народов (14.02.1985)
 орден Красной Звезды (21.02.1933)
 орден «Знак Почёта» (13.08.1936)
 медаль «За боевые заслуги» (05.11.1954)

В культуре 
Микулин (под именем «Алексей Николаевич Бережков») стал главным героем романа Александра Бека «Талант (Жизнь Бережкова)» (1956), по мотивам которого в 1977 году вышел четырёхсерийный художественный фильм «Талант».

Его жизни посвящена художественно-документальная повесть Лазаря Лазарева «Взлёт» (: Профиздат, 1978).

Книга А. А. Микулина «Активное долголетие» крупным планом предстаёт перед зрителями советской комедии 1982 года «Чародеи» на 121-й минуте фильма. В этой сцене отрицательный персонаж, научный сотрудник Научного универсального института необыкновенных услуг (НУИНУ) Апполон Мирофанович Сатанеев всерьёз озабочен проблемой омоложения, используя для этого все имеющиеся подручные средства, включая эту книгу.

Библиография 
 Микулин А. А. Активное долголетие (моя система борьбы со старостью) — М.:Физкультура и спорт, 1977 (переиздана в 2006).

Память 
 На территории Открытого акционерного общества Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз», на фасаде бывшего заводоуправления установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Микулин Александр Александрович
 

Выпускники МГТУ
Действительные члены АН СССР
Авиаконструкторы СССР
Конструкторы авиационных двигателей
Сотрудники Центрального института авиационного моторостроения
Деятели альтернативной медицины
Пропагандисты здорового образа жизни
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Машиностроители
Члены КПСС
Долгожители СССР